Lymanske (ukrainisch ; russische Entsprechung Limanskoje/Лиманское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Lymanske (Rosdilna)

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Lymanske (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad, siehe Lymanske (Pawlohrad)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Lymanske (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Reni, siehe Lymanske (Reni)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Lymanske (Melitopol)